Die Fotbollsallsvenskan 1972 war die 48. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga.

Nachdem die Liga seit ihrer Gründung 1924 zwölf Mannschaften umfasst hatte, wurde die Liga 1972 letztmals mit dieser Anzahl an Vereinen gespielt. Zur Spielzeit 1973 wurde die Meisterschaft um zwei Vereine auf 14 Mannschaften aufgestockt. Diese Anzahl wurde bis zur Spielzeit 2007 beibehalten, ehe die Liga erneut aufgestockt wurde. Daher musste 1972 nur der Tabellenletzte in die Division 2 absteigen.

Vorjahrespokalsieger Åtvidabergs FF konnte 1972 erstmals die schwedische Meisterschaft feiern, nachdem der Klub erst seit der Spielzeit 1968 wieder erstklassig war. Den letzten Platz belegte Aufsteiger Halmstads BK, dem nur zwei Saisonsiege und 14 Tore gelangen, und stieg damit direkt wieder ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Der Meister Åtvidabergs FF stellte auch die beiden treffsichersten Spieler der Saison. Ralf Edström und Roland Sandberg konnten mit jeweils 16 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs ergattern.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1972
Fußballsaison 1972